Schönthal  ist der Name folgender Orte in Deutschland:

Gemeinde und Stadt:
 Schönthal (Oberpfalz), Gemeinde im Landkreis Cham, Bayern
 Schönthal, deutscher Name der Stadt Krásné Údolí, Okres Karlovy Vary (deutsch Bezirk Karlsbad), Karlovarský kraj (deutsch Karlsbader Region), Tschechien

Ortsteile:
 Deutschland:
 Schönthal (Langerwehe), Ortsteil der Gemeinde Langerwehe, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schönthal (Lichtenau), Ortsteil der Stadt Lichtenau, Landkreis Paderborn, Nordrhein-Westfalen
 Schönthal (Nümbrecht), Ortsteil von Nümbrecht, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Schönthal (Pilsting), Ortsteil des Marktes Pilsting, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Schönthal (Plech), Ortsteil des Marktes Plech, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Schönthal (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Schönthal (Willebadessen), Ortsteil der Stadt Willebadessen, Kreis Höxter, Nordrhein-Westfalen

 Polen:
 Schönthal, Kreis Habelschwerdt, Schlesien, seit 1945: Dolnik (Międzylesie), Dorf im Powiat Kłodzki, Woiwodschaft Niederschlesien
 Schönthal, Kreis Neustettin, Pommern, seit 1945: Raciborki, Ort im Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern
 Schönthal A und Schönthal B, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Rybakowo (Srokowo), Ort im Powiat Kętrzyński, Woiwodschaft Ermland-Masuren
Rumänien:
Schönthal (Rumänien), (rumänisch Urziceni), Gemeinde im Kreis Satu Mare

 Schweiz:
 Schönthal BE, Ortschaft der Gemeinde Linden, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern; früher selbständige Gemeinde

 Tschechien:
 Schönthal, deutscher Name von Krásné (Tři Sekery), Ortsteil der Gemeinde Tři Sekery (deutsch Dreihacken), Okres Cheb, (deutsch Bezirk Eger), Karlovarský kraj (deutsch Karlsbader Region)
 Schönthal, deutscher Name von Krásné (Hraběšice), Ansiedlung der Gemeinde Hraběšice (deutsch Rabenseifen), Okres Šumperk (deutsch Bezirk Mährisch Schönberg), Olomoucký kraj (deutsch Olmützer Region)
 Schönthal, deutscher Name von Krásné Údolí (Černošín), Ortsteil der Stadt Černošín, Okres Tachov (deutsch Bezirk Tachau), Plzeňský kraj (deutsch Pilsner Region)

Schönthal oder Schoenthal ist der Familienname folgender Personen:
 Hans Ludwig Schoenthal (1923–2002), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Inge Schönthal, Geburtsname von Inge Feltrinelli (1930–2018), deutsch-italienische Fotografin und Verlegerin
 Otto Schönthal (1878–1961), österreichischer Architekt
 Ruth Schönthal (1924–2006), deutsch-amerikanische Komponistin
 Wolfgang Schönthal (1905–1963), österreichischer Maler und Graphiker

Siehe auch:
 Kloster Schönthal
 Schöntal
 Schönthaler